CV — аббревиатура, обозначающая одно из понятий:
 CV (от ) — обозначение (иногда записываемое аббревиатурно) документа, содержащего краткое описание жизни и профессиональных навыков;
 CV (от ) — аббревиатура, указывающая на голос принадлежащий сэйю, озвучивающего персонажа; 
 cv. (от лат. cultivar) — культивар — группа растений, поддерживаемая культивированием;
 .cv — национальный домен верхнего уровня для Кабо-Верде;
 cv — языковой код чувашского языка
 Изохорная теплоёмкость (CV) — молярная теплоёмкость идеального газа при постоянном объёме.

Также CV — римская запись числа 105.